Escalona del Prado kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Escalona del Prado (ort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Escalona del Prado (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar